Messel – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Messel – kopalnia odkrywkowa łupków bitumicznych
 Messel – stacja kolejowa

Osoby:
 Alfred Messel – niemiecki architekt